Основне джерело: World Prison Brief.

Майже третина в'язнів - 32%  в Сполучених Штатах іноземні громадяни.

Примітки 

Ув'язненнями
Правосуддя
Права людини
Міжнародні рейтинги